

Сен-Круа — громада в провінції Нью-Брансвік

Сен-Круа — громада в кантоні Во

Див. також 
 Сент-Круа